Зудилов — русская фамилия. Известные носители:

 Зудилов, Василий Фёдорович (1917—1992) — Герой Советского Союза.
 Зудилов, Иван Сергеевич (1919—1980) — Герой Советского Союза.